Honda Integra steht für folgende Kraftfahrzeuge:

 Honda Integra, Personenkraftwagen 
 Honda Integra (Motorroller), Maxiscooter mit Großreifen und Doppelkupplungsgetriebe